Rinaldi peut désigner :

Patronyme

 Angelo Rinaldi (1940-), romancier français ;
 Anita Rinaldi (1974-), actrice et réalisatrice hongroise de films pornographiques ;
  :
 Antonio Maria Rinaldi (né en 1955), homme politique italien ;
 Celeste Rinaldi (1902-1977), architecte et égyptologue italien ;
 Danilo Rinaldi (né en 1986), footballeur Saint-Marinais ;
 Filippo Rinaldi (1856-1931), prêtre italien ;
 Gaspard Rinaldi (1909-1978), cycliste français ;
 Gérard Rinaldi (1943-2012), acteur, chanteur et musicien français ;
 Gilmar Luís Rinaldi (né en 1959), footballeur brésilien ;
 Giulio Rinaldi (1935-2011), acteur et un boxeur italien ;
 Giuseppe Rinaldi (1919-2007), doubleur et acteur italien ;
 Jessica Rinaldi, photojournaliste américaine ;
 Joe Rinaldi (1914-1974), scénariste américain ;
 Jorge Rinaldi (né en 1963), footballeur argentin ;
 Julien Rinaldi (né en 1979), rugbyman français ;
 Kathy Rinaldi (née en 1967), joueuse de tennis américaine ;
 Margherita Rinaldi (née en 1933), chanteuse lyrique italienne ;
 Michele Rinaldi (né en 1987), footballeur italien ;
 Niccolò Rinaldi (né en 1962), homme politique italien ;
 Oderico Rinaldi (1595-1671), savant italien ;
 Pascal Rinaldi (né en 1961), auteur compositeur interprète suisse ;
 Philippe Rinaldi (1856-1931), prêtre salésien italien, béatifié par l'Église catholique ;
 Raffaele Rinaldi, peintre italien du  ;
 Sandrine Rinaldi, réalisatrice française ;
 Susana Rinaldi (née en 1935), chanteuse et actrice argentine.

Entreprise
 Marina Rinaldi, maison de mode italienne, créée en 1980 ;
 Rinaldi Racing, écurie de sport automobile allemande.

Patronyme hispanique